

Anno 
 615 o 615 a.C.

Codici 
 615 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Saint Veran, nella regione francese Provenza-Alpi-Costa Azzurra

Matematica 
 615 – numero